Als Europameisterschaft 1997 oder EM 1997 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1997 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft 1997 in Bozen (Italien)
 Baseball-Europameisterschaft 1997 in Frankreich
 Basketball-Europameisterschaft 1997 in Barcelona und Girona (Spanien)
 Biathlon-Europameisterschaften 1997 in Windischgarsten (Österreich)
 Bob-Europameisterschaft 1997 in Königssee (Deutschland)
 Crosslauf-Europameisterschaften 1997 in Oeiras (Portugal)
 Curling-Europameisterschaft 1997 in Füssen (Deutschland)
 Dreiband-Europameisterschaft 1997 in Bad Mondorf (Luxemburg)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1997 in Třebíč und Znojmo (Tschechien)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1997 in Paris (Frankreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1997 in Heerenveen (Niederlande)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft 1997 in Elgg (Schweiz)
 Fechteuropameisterschaften 1997 in Danzig (Polen)
 Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1997 in Norwegen und Schweden 
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1997 in Island
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1997 in Deutschland
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1997 in Rijeka (Kroatien)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1997 (Frauen) in Sevilla (Spanien)
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 1997 in Estland
 U-17-Handball-Europameisterschaft der Frauen 1997 in Österreich
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 1997 in Liévin (Frankreich)
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 1997 in Kaarst (Deutschland)
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 1997 in Kaarst (Deutschland)
 IISHF Frauen-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 1997 in Kaarst (Deutschland)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 1997 in Roseto degli Abruzzi, Sulmona und Castel di Sangro (Italien)
 Judo-Europameisterschaften 1997 in Ostende (Belgien)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 1997 in Plowdiw (Bulgarien)
 Karate-Europameisterschaft 1997 in Santa Cruz de Tenerife (Spanien)
 Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 1997 in Turku (Finnland)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 1997 in Székesfehérvár (Ungarn) und Moskau (Russland)
 Motorrad-Europameisterschaft 1997
 Poolbillard-Europameisterschaft 1997 in Stavanger (Norwegen)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1997 in Helsinki (Finnland)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1997 in Patras (Griechenland)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1997 in Pula (Kroatien)
 Ringer-Europameisterschaften 1997 in Kouvola (Finnland) und Warschau (Polen)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1997 in Moos in Passeier (Italien)
 Schwimmeuropameisterschaften 1997 in Sevilla (Spanien)
 Shorttrack-Europameisterschaften 1997 in Malmö (Schweden)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1997 in Biarritz (Frankreich)
 EBSA U19-Snookereuropameisterschaft 1997 in Saint Helier (Jersey)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1997 in Odense (Dänemark)
 Streethockey-Europameisterschaft 1997 in Prag (Tschechien)
 Streethockey-Europameisterschaft der Junioren 1997 in Zvolen (Slowakei)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 1997 in Riccione (Italien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1997 in Brünn (Tschechien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1997 in Eindhoven und ’s-Hertogenbosch (Niederlande)
 Wasserball-Europameisterschaft 1997 in Sevilla (Spanien)
 Wildwasserrennsport-Europameisterschaften 1997 in La Plagne (Frankreich)

!Europameisterschaft
1997